Ergeten ist ein Ortsname:

in Deutschland:
 Ergeten (Bodnegg), Ortsteil der Gemeinde Bodnegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ergeten (Meersburg), Ortsteil der Stadt Meersburg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

in der Schweiz:
 Ergeten (Frauenfeld), Ortschaft in der Stadt Frauenfeld, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau